A 41. alkalommal megrendezett indianapolisi 500 mérföldes verseny volt az 1957-es Formula–1 világbajnokság harmadik futama, amelyet 1957. május 30-án rendeztek meg. Ezúttal sem indult európai versenyző, az amerikai háziversenyt Sam Hanks nyerte, a polepozíciós Pat O'Connor csak nyolcadik lett.

Források
https://web.archive.org/web/20110723175315/http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1957ind.htm

Irodalom 
 Dávid Sándor: A Forma-1 világbajnokság története Sportpropaganda 1986 

Indianapolisi500
Amerikai Formula–1 futamok
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek